Hirnyky (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hirnyky (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Hirnyky (Kowel), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel